morro-agudense – abitanti di Morro Agudo de Goiás
morro-agudense – abitanti di Morro Agudo